Вале́рий Тара́сов:
 Тарасов, Валерий Васильевич (род. 1938) — советский и российский физико-химик.
 Тарасов, Валерий Иванович (род. 1942) — советский и российский учёный-географ и педагог.